Бенахебер (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Серранос. Занимает площадь 69,8 км². Население 152 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial de Benageber
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Web de turismo de Benagéber en la Comunidad Valenciana

Муниципалитеты Валенсии